Le terme « faon » peut faire référence à :
 le faon, juvénile des cervidés ;
 Faon, ville burkinakèse ;
 Jody et le Faon, film américain de 1946 ;
  (1903-1995), espérantiste espagnol.

Voir aussi 

 
 Faaone
 Phaon